Magyarország a franciaországi Chartres-ban megrendezett 2012-es rövid pályás úszó-Európa-bajnokság egyik részt vevő nemzete volt.

Magyar érmesek

További magyar eredmények 

4. helyezettek

5. helyezettek

6. helyezettek

Eredmények

Férfi

Női

Források

Magyarország a rövid pályás úszó-Európa-bajnokságokon